2 miejscowości w Estonii:
 Möldre – wieś w prowincji Valga, w gminie Helme
 Möldre – wieś w prowincji Võru, w gminie Misso